Pleuropoma nonouensis är en snäckart som beskrevs av Neal 1934. Pleuropoma nonouensis ingår i släktet Pleuropoma och familjen Helicinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
nonouensis